Federico Cattani Amadori (1856-1943), un cardinal italien ;
 Julien Amadori (1993-), un coureur cycliste français ;
 Luis César Amadori (1903-1977), un réalisateur et scénariste italo-argentin ;
 Marino Amadori (1957-), un coureur cycliste italien ;
 Mario Amadori (1886-1941), un chimiste et un universitaire italien ;
 Réarrangement d'Amadori, une réaction chimique impliquant des composés organiques découverte par Mario Amadori.